Il doppio del torneo di tennis Taça Brasília de Tênis 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Elena Bogdan e Ioana Raluca Olaru che hanno battuto in finale Timea Bacsinszky e Julia Cohen 6-3, 3-6, [10-8].

Teste di serie 

 Mailen Auroux /  María Irigoyen (primo turno)
 Elena Bogdan /  Ioana Raluca Olaru (Campionesse)

 Timea Bacsinszky /  Julia Cohen (finale)
 Malou Ejdesgaard /  Aleksandrina Najdenova (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Taça Brasília de Tênis 2012